Узелац () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Узелац, Милан (род. 1950) — сербский поэт, эссеист, доктор философии, профессор онтологии и эстетики Высшего педагогического училища в Вршаце (Республика Сербия).
 Узелац, Милан Эмиль (1867—1954) — австро-венгерский, югославский и хорватский военачальник.
 Узелац, Миливой (1919—1988) — чешский дирижёр и композитор.
 Узелац, Срджан (1913—1944) — югославский партизан времён Народно-освободительной войны Югославии.